Ronaldo steht für:
 Ronaldo (Vorname), männlicher Vorname
 Ronaldo (Film), US-amerikanisch-spanischer Dokumentarfilm über Cristiano Ronaldo (2015) 

Ronaldo ist der Name folgender Personen:
 Ronaldo (Fußballspieler, 1976) (Ronaldo Luís Nazário de Lima; * 1976), brasilianischer Fußballspieler
 Cristiano Ronaldo (* 1985), portugiesischer Fußballspieler
 Ronaldão (Ronaldo Rodrigues de Jesus; * 1965), brasilianischer Fußballspieler
 Ronaldo (Fußballspieler, 1967) (Ronaldo Soares Giovanelli; * 1967), brasilianischer Fußballtorhüter
 Ronaldo (Fußballspieler, 1974)  (Ronaldo Guiaro; * 1974), brasilianischer Fußballspieler 
 Ronaldo (Fußballspieler, 1980)  (Ronaldo Maczinski; * 1980), brasilianisch-polnischer Fußballspieler 
 Ronaldo (Fußballspieler, 1990)  (Ronaldo Pompeu da Silva; * 1990), brasilianischer Fußballspieler 
 Ronaldo (Fußballspieler, 1991)  (Ronaldo Henrique Silva; * 1991), brasilianischer Fußballspieler 
 Ronaldo (Fußballspieler, 1994)  (Ronaldo Henrique Ferreira da Silva; * 1994), brasilianischer Fußballspieler 
 Ronaldo (Fußballspieler, August 1996)  (Ronaldo de Oliveira Strada; * 1996), brasilianischer Fußballtorhüter 
 Ronaldo (Fußballspieler, Oktober 1996)  (Ronaldo da Silva Souza; * 1996), brasilianischer Fußballspieler
 K. Ronaldo, Künstlername von Yung Hurn (* 1995), österreichischer Hip-Hop-Musiker

Siehe auch:
 Ronald, männlicher Vorname